Lotus Island kan syfta på:

Geografi

Kenya 

 Lotus Island (ö i Kenya), Nakuru,

USA 

 Lotus Island (ö i USA, Alaska), Aleutians West Census Area, 
 Lotus Island (ö i USA, New York, Jefferson County), 
 Lotus Island (ö i USA, New York, St. Lawrence County), 

Robotskapade Kenyaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar